Касперович — фамилия.

Известные носители 
 Касперович, Дмитрий Валерьевич (род. 1976) — генерал-майор, Герой Российской Федерации.
 Касперович, Григорий Павлович (1945—2012) — генерал-полковник, профессор, командующий войсками Сибирского военного округа (1997—1998).
 Касперович, Матвей Мартынович (1869 — после 1938) — железнодорожный инженер, польский общественный деятель, депутат Сейма I Созыва.